Clemente kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Isola di San Clemente, ö, Veneto, Provincia di Venezia,

Kroatien 

 Otok Sveti Klement, ö, Dalmatien, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar